Fora de Série é o terceiro álbum de estúdio da banda portuguesa de hip hop, Black Company, dez anos depois do último trabalho editado. A 20 de Setembro de 2008 teve lugar o primeiro concerto dos Black Company depois de uma década sem apresentações ao vivo. O evento decorreu no Cine Teatro Joaquim de Almeida (Montijo).

Faixas 
 Intro (A Idade)
 Passa o Mic
 Só Malucos (ft. Adelaide Ferreira)
 Bounce (ft. Diana)
 Amor Perfeito (ft. Rita Reis)
 Admite
 Mas Eu Gosto Delas
 Shit
 Whow
 Fora de Série
 Tremer o Chão
 Cyberlov
 A Companhia Voltou
 Fácil Falar
 Anda Lá Vais Gostar
 Uma Vida Só

Créditos 
 Bambino (MC),
 Bantú aka Gutto (MC),
 Makkas (MC)

Ligações externas 
 
 

Álbuns de 2008
Álbuns de hip hop
Álbuns de Black Company
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Farol Música